Грязновский — топоним:

 Грязновский — хутор в Шолоховском районе Ростовской области России.
 Грязновский сельсовет

См. также 
 Усть-Грязновский
 Грязновский Яр
 Грязнов